Рыбхоз — рыбоводное хозяйство (предприятие по выведению и разведению рыбы).

Населённые пункты 
 Рыбхоз — посёлок в Ногинском районе Московской области.
 Рыбхоз — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Рыбхоз — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Рыбхоз — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Рыбхоз — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.